Просто̀рно е село в Североизточна България. То се намира в община Разград, област Разград.

История 
Просторно възниква като гара на съседното село Топчии, по жп линията Русе—Варна. На 14 ноември 1961 г. Гара Топчии е обявена за село Просторно.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Икономика 
Основен поминък на селото е селското стопанство.

В селото се намира и голям склад за зърнени храни(зърнобаза Просторно), и то на самата гара.

Религии 
Населението изповядва предимно източноправославното християнство.

Обществени институции 
В селото се намира Дом за деца и младежи с умствена изостаналост ДДМУИ.

Бележки 

Села в област Разград
Населени места в община Разград